Tscherkessisch bezeichnet:

 das Volk der Tscherkessen
 die tscherkessischen Sprachen
 die west-tscherkessische Sprache
 die ost-tscherkessische Sprache
 die Republik Karatschai-Tscherkessien
 die Siedlungsgebiete der Tscherkessen